

Вана-Лагетаґузе (ест. Vana-Lahetaguse küla) — село у волості Ляене-Сааре, повіт Сааремаа. 
 Вана-Антсла (ест. Vana-Antsla) — селище (ест. alevik). 
 Вана-Тург, Пло́ща Ва́на Турґ (нім. Vana Turg — старий ринок) — колишня ринкова площа, що розташована в старому місті Таллінна.
 Вана-Саалусе (ест. Vana-Saaluse), також Вана-Саалусси (ест. Vana-Saalussõ)  — село у волості Вастселійна, повіт Вирумаа.
 Вана-Койола (ест. Vana-Koiola) — село у волості Лахеда, повіт Пилвамаа. 
 Вана-Рооса (ест. Vana-Roosa) — село у волості Варсту, повіт Вирумаа. 
 Вана-Лагетаґузе (природна територія), Приро́дна терито́рія Ва́на-Ла́гетаґузе (ест. Vana-Lahetaguse loodusala) — природоохоронна територія у повіті Сааремаа. 
 Вана-Лагетаґузе (заказник), Зака́зник Ва́на-Ла́гетаґузе (ест. Vana-Lahetaguse hoiuala) — природоохоронна територія у повіті Сааремаа.

Вана — місто у регіоні Південний Вазиристан